Ла Тирисија има више значења:

 Ла Тирисија (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тирисија, Ел Пастор (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тирисија (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тирисија (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику